Маслюк — рід трубчастих грибів родини ().

 Маслюк Віталій Петрович (1920—2005) — літературознавець, перекладач, професор, доктор філологічних наук.
 Маслюк Галина Ярославівна — голова Товариства української діаспори Греції та філоукраїнців греків «Українсько-грецька думка».
 Маслюк Григорій Андрійович (1944—2004) — народний артист України.
 Маслюк Йосип Андрійович (1924—1951) — керівник Підкамінського районного проводу ОУН, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Маслюк Михайло Григорович (1918—1995) — майстер мікромініатюри, заслужений майстер народної творчості України.